Корх Марія Мефодіївна — українська радянська діячка.
 Кірх, також корх — старовинна міра довжини, що дорівнює ширині долоні.